Mute steht für:

 Mute (Musiklabel), britisches Plattenlabel
 Mute (Film), britisch-deutscher Spielfilm von Duncan Jones (2018)
 mute, englisch für „stumm“, Beschriftung auf Stummschaltern, siehe Räuspertaste

MUTE steht für:
 MUTE, Filesharingsoftware
 MUTE (Elektroauto), Konzeptfahrzeug der TU-München

Siehe auch:
 98 Mute (ehemalige US-Punkband)
 Frances the Mute (Rockalbum 2005)
 Palm Mute (Gitarren-Anschlagstechnik)
 Mutismus (psychogenes Schweigen)